

Geografia

Austria 
 Höchst – comune nel distretto di Bregenz (Vorarlberg)

Germania 
 Höchst – quartiere di Francoforte sul Meno, città nel distretto di Darmstadt (Assia)
 Höchst – quartiere di Gelnhausen, città nel distretto di Darmstadt (Assia)
 Höchst an der Nidder – ex comune ora frazione di Altenstadt, comune nel distretto di Darmstadt (Assia)
 Höchst im Odenwald – comune nel distretto di Darmstadt (Assia)

Altro 
 Hoechst AG – azienda chimica tedesca del passato